Santo Augusto kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santo Augusto (ort), Rio Grande do Sul, 
 Santo Augusto (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar